Mer-Égée steht für:
 Ägäisches Meer (französische Bezeichnung)
 Département Mer-Égée, ehemaliges französisches Département in Griechenland